Шампиньо́н Мёллера () — гриб семейства .

Научные синонимы:
  
 
   и др.
Русские синонимы:
 Шампиньон пёстрый

Описание 
Шляпка диаметром 5—14 см, выпуклая или плоская, кожица белая, покрыта тёмными чешуйками от серо-коричневого до сажистого цвета.

Мякоть белая, на срезе быстро коричневеет, с неприятным запахом.

Ножка длиной 6—10 и диаметром 1—1,5 см, белая, с возрастом становится жёлтой, затем коричневой. Основание вздутое до 2,5 см, мякоть в нём желтеющая.

Пластинки свободные, частые, розоватые, при созревании становятся шоколадно-коричневыми.

Остатки покрывал: кольцо на ножке с нижней стороны чешуйчатое.

Споровый порошок шоколадно-коричневого цвета, споры 5,5×3,5 мкм, широкоэллипсовидные.

Экология и распространение 
Встречается в лесистых местностях, парках, на плодородной, чаще щелочной почве, плодоносит группами или кольцами на плодородной почве. Распространён в северной умеренной зоне, встречается относительно редко, местами.

Сезон: конец лета — осень.

Сходные виды 
Слабо ядовитые шампиньоны с неприятным запахом:
  с более коричневыми чешуйками, мякоть его медленно желтеет.
  встречается в Северной Америке.

Токсичность 
Малоядовитые грибы, У многих людей вызывают различные расстройства.

Литература

Примечания 

Шампиньон
Таксоны грибов, названные в честь людей
Ядовитые грибы